

Persone
 Adolf Rieger (1899-1956) – lottatore tedesco
 Eva Rieger (1940) – musicologa tedesca
 František Ladislav Rieger (1818-1903) – patriota ceco
 Konrad Rieger (1855-1939) – psichiatra tedesco
 Lukas Rieger (1999) – cantante tedesco
 Max Rieger (1946) – ex sciatore alpino tedesco occidentale
 Nicole Rieger, coniugata Humbert (1972) – ex astista tedesca 
 Sabine Rieger, coniugata Günther (1963) è un'ex velocista tedesca

Altro
 Sindrome di Rieger – malattia genetica